Európa-expressz (1969) Nemere László tévéfilmje
 Európa expressz (1998)  Horváth Csaba filmje